Wide boy est un terme britannique pour un homme qui vit par son esprit, en faisant du commerce.

Wide Boy peut se référer à:

Film 

 Wide Boy (film), un film policier britannique de 1952 réalisé par Ken Hughes

Musique 

 "Wide Boy" (song), un single de 1985 par le musicien anglais Nik Kershaw
 "Wide Boy", un single de 1980 du duo anglais Godley & Creme
 Wideboys, une équipe anglaise de production garage/house
 Wide Boy Awake, un duo anglais New Wave, actif de 1982 à 1984

Autres usages 

 Wide-Boy 64, un accessoire adaptateur pour la console de jeu vidéo Nintendo 64 qui a joué aux jeux Game Boy.